Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1957 года.

Аргентина

Бразилия

Перу

Уругвай

Колумбия

Чили

Эквадор 

1957